Michał Prażmowski herbu Belina (ok. 1440–1507) – legat apostolski, kanonik gnieźnieński
 Michaił Arseniewicz Prażmowski (ros. Пражмовский Михаил Арсеньевич) – sztabskapitan armii rosyjskiej, oficer 2 Górskiego Dywizjonu Artylerii Konnej odznaczony Bronią Świętego Jerzego i orderami Świętych: Anny (3. stopnia z mieczami i kokardą, 4. stopnia), Stanisława (2. i 3. stopnia z mieczami i kokardą) oraz Włodzimierza (4. stopnia z mieczami i kokardą)
 Michał Belina-Prażmowski (1892–1920) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Michał Prażmowski (1893–1917) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy